Jalālābād Airfield (persiska: میدانٔ هوائئ جلال آباد) är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Nangarhar, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul. Jalālābād Airfield ligger  meter över havet.

Terrängen runt Jalālābād Airfield är platt söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Tsōkē Bābā Ghar,  meter över havet,  kilometer nordost om Jalālābād Airfield. Runt Jalālābād Airfield är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jalalabad,  kilometer nordväst om Jalālābād Airfield. 

Trakten runt Jalālābād Airfield består till största delen av jordbruksmark.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Nangarhar (provins)